Брате́евская у́лица (название с 1985 года) — улица в Южном административном округе города Москвы на территории района Братеево. Нумерация домов начинается от Бесединского шоссе.

Расположение 
Начинается от Бесединского шоссе, идёт на северо-восток. Пересекает Ключевую улицу; идёт далее, делает изгиб, меняя направление на северо-западное, в этом месте к ней примыкает Паромная улица. Меняет вновь направление на северо-восточное, продолжается далее и заканчивается переходом в Алма-Атинскую улицу.

Участок Братеевской улицы от пересечения с Паромной улицей до пересечения с Алма-Атинской улицей с 1 декабря 2016 года становится дополнительной территориальной зоной организации платных городских парковок в границах города Москвы.

Происхождение названия 
Названа в 1985 году по бывшему селу Братеево, которое располагалось здесь ранее.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 Дом 21, корпус 3 — жилой 25-этажный дом.
 Дом 21, корпус 4 — жилой 25-этажный дом.
 Дом 21, корпус 5 — жилой 19-этажный дом.
 Дом 23, корпус 2 — детский сад № 1612.
 Дом 23, корпус 3 — детский сад № 1577.
 Дом 23, корпус 4 — школа № 1997.
 Дом 25 — супермаркет «Пятёрочка».
 Дом 25, корпус 2 — ЮАО Братеево, Инженерная служба ОДС-120.
 Дом 29/16 — жилой дом, супермаркет «Атак».
 Дом 31/11 — жилой дом.
 Дом 35, корпус 1 — детский сад № 1663.
 Дом 35, корпус 2 — детский сад № 858.
 Дом 35, корпус 3 — супермаркет «Пятёрочка».

по чётной стороне 
 Дом 4, корпус 1 — «Народный гараж» (не построен).
 Дом 8, корпус 2 — школа № 1034.
 Дом 10, корпус 2 — детский сад № 2356.
 Дом 10, корпус 3 — детский сад № 1577.
 Дом 16, корпус 1 — жилой дом, супермаркет «Виктория».
 Дом 16, корпус 3 — ДК «Братеево».
 Дом 16, корпус 5 — детский сад № 2365.
 Дом 18 — школа № 1037.
 Дом 20, корпус 1 — АЗС «Лукойл».

Транспорт

Метрополитен 
К Братеевской улице выходит северный выход станции Замоскворецкой линии метро «Алма-Атинская», которая открылась 24 декабря 2012 года.

Также от начала Братеевской улицы можно добраться до станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Борисово».

Автобусные маршруты

Перекрытие улицы 
С 12 марта 2012 года в связи со строительством станции метро «Алма-Атинская» в районе Братеево закрылось сквозное движение транспорта по Братеевской улице между Паромной и Ключевой улицами. Одновременно изменились маршруты движения автобусов №№ 619, 738, 740, 764, 765.

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы. Братеевская улица
 Братеевская улица на сайте www.mom.mtu-net.ru (список организаций) 
 Сайт о районе Братеево: Братеевская улица